Un  (literalment "home onada" – un home errant com una onada en el mar) era un samurai sense amo durant el període feudal al Japó, entre 1185 i 1868. Un samurai podia no tenir amo a causa de la ruïna o mort d'aquest.

La manera més senzilla que hi havia perquè un samurai acabés sent un rōnin era a través del naixement. El fill o filla d'un rōnin també era un rōnin, sempre que no renunciés al seu estatus. De tant en tant de naixement somiaven en demostrar la seva vàlua per poder jurar lleialtat a un clan, convertint-se així en un autèntic samurai. Encara que això passés de tant en tant, era bastant poc freqüent, reservat als que tenien més talent, pocs dàimios estaven disposats a acceptar un rōnin perquè entrés en el seu clan. El que es trobava normalment era que els enviessin en alguna missió per poder entrar al clan i després se'ls negava amb alguna mena de tecnicisme.

Un dels rōnins més famosos va ser Miyamoto Musashi, l'espadatxí afamat.

En l'actualitat 
Actualment, un rōnin és un estudiant que ha suspès l'examen d'accés a la universitat. Aquest significat és actualment metafòric: de la mateixa manera que un ronin a la història no tenia amo a qui servir, un estudiant ronin és el que no té escola on estudiar. Existeix de la mateixa manera un sentiment de vergonya i deshonra en haver suspès l'examen.

Referències 

Samurais